Moncada steht für:

 Montcada (Adelsgeschlecht), sizilianisches Adelsgeschlecht

Orte:
 Moncada (Tarlac), Stadtgemeinde in der Provinz Tarlac, Philippinen
 Moncada (Valencia), Gemeinde in Spanien

Bauwerke:
 Estadio Guillermón Moncada, Baseballstadion in Santiago de Cuba
 Moncada-Kaserne (Cuartel Moncada) in Santiago de Cuba

Moncada isr der Familienname folgender Personen:
 Alberto Moncada (* 1930), spanischer Soziologe und Jurist
 Daniel Moncada (* 1980), honduranischer Schauspieler
 Fernando Rivera y Moncada († 1781), Gouverneur von Oberkalifornien

 Héctor Caraccioli Moncada (1922–1975), honduranischer Militär
 Jesús Moncada (1941–2005), spanischer Schriftsteller
 Luca Moncada (* 1978), italienischer Ruderer
 Luis Moncada (* 1977), honduranischer Schauspieler
 Luís Cabral de Moncada (1888–1974), portugiesischer Rechtsphilosoph
 Óscar Moncada (* 1977), honduranischer Fußballschiedsrichter
 Salvador Moncada (* 1944), britisch-honduranischer Pharmakologe